

Оглесбі — місто, штат Іллінойс
 Оглесбі — місто, штат Техас